Balti (gerecht); Indiase gerechten uit het Engelse Birmingham
Balti (taal); een Tibetaanse taal of een variëteit of dialect van het Tibetaans
Balti (volk); een volk uit Baltistan in het noorden van Pakistan
Bălți (plaats); een stad in Moldavië
Bălți (departement); een departement in Moldavië